La Fosse kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Fosse-de-Tigné, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 La Fosse-Corduan, departementet Aube i regionen Grand Est,